Landgång kan avse: 
 
 Landgång (anordning) – en sjöterm
 Landgång (maträtt) – en avlång smörgås
 Landgång (TV-program) – ett svenskt matlagningsprogram i SVT1